Hachenberg steht für
 Hachenberg (Kürten), Ortschaft  der Gemeinde Kürten, Nordrhein-Westfalen
 Hachenberg-Kaserne, Bundeswehr-Kaserne in Erndtebrück

Hachenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Elias Adolph von Hachenberg (1718–1776), preußischer Oberst
 Ferdinand Hachenberg (1852–1917), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Friedrich Hachenberg (1915–1992), deutscher Forstmann und Historiker
 Friedrich Wilhelm Hachenberg (1884–1960), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Hachenberg (1925–2013), Künstler im Kölner Karneval
 Otto Hachenberg (1911–2001), deutscher Astrophysiker
 Paul Hachenberg (1642–1680), deutscher Rechtswissenschaftler, Historiker und Politiker